

Фітчбург — місто, штат Массачусетс
 Фітчбург — місто, штат Вісконсин